Казари́й (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Молеон-Барус. Округ коммуны — Баньер-де-Бигор.

Код INSEE коммуны — 65139.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 670 км к югу от Парижа, в 100 км юго-западнее Тулузы, в 55 км к юго-востоку от Тарба.

По территории коммуны протекает река Састен ().

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 40 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 26 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 13 были экономически активными, 13 — неактивными (показатель активности — 50,0 %, в 1999 году было 87,5 %). Из 13 активных жителей работали 13 человек (6 мужчин и 7 женщин), безработных не было. Среди 13 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 10 — пенсионерами, 2 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Мартина
 Пещера Супен

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи